Hontheim steht für

 Hontheim, eine Ortsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz
 Hontheim (Sellerich), ein Ortsteil der Ortsgemeinde Sellerich im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz

Hontheim ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Josef Hontheim (1938–2019), deutscher Fußballschiedsrichter
 Hiob von Hontheim (1813–1883), preußischer Generalmajor
 Johann Nikolaus von Hontheim (1701–1790), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Trier
 Lothar Friedrich von Hundheim/Hontheim (1668–1723), kurpfälzischer Staatsminister und Diplomat
 Peter Josef Ignaz von Hontheim (1739–1807), deutscher Geistlicher, Dechant von St. Simeon in Trier

Siehe auch:
 Hundheim
 Hundsheim
 Hundham
 Hundsham